Sartoretto – cognome italiano
 Andrea Sartoretto – rugbista a 15 italiano